Сулеймáнов Сулеймáн Гаджи́евич (21 октября 1946 год, с. Урахи, Сергокалинский район, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) —  российский государственный и политический деятель. Глава города Избербаш (1989-1997), Депутат Народного Собрания Республики Дагестан (1995-1999).

Биография 
Родился 21 октября 1946 г. в с. Урахи Сергокалинского района Дагестанской АССР.

Отец, Гаджи Сулейманов – Участник ВОВ, гвардии лейтенант. Награждён орденами Отечественной войны 1 степени и двумя орденами Красной Звезды.

В 1963 году окончил Урахинскую среднюю политехническую школу;
В 1968 году окончил физико-математический факультет Дагестанского педагогического университета;

Трудовую деятельность начал учителем физики и математики, заместителем директора, затем директором Средней школы № 10 г. Избербаш;

В 1973 году заочно закончил Грозненский нефтяной институт;

В 1975 году был избран секретарём партийного комитета Управления Буровых работ г. Избербаш;

С 1975 по 1979 г.г – проработал в нефтяной промышленности города Избербаш;

С 1979 по 1983 г.г – Участник боевых действий в Афганистане. Воин-интернационалист.   

С  1984 по 1989 г.г – занимался индивидуальным предпринимательством; 

В 1989 г. был избран Первым секретарём Избербашского Горкома КПСС;

В 1993 г. на сессии Избербашского собрания народных депутатов был избран Главой администрации города Избербаш, где проработал на этой должности до 1997 года;

С 1995-1997 г.г – Депутат Народного Собрания Республики Дагестан 1 созыва. Член комитета по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоуправлению;

С 1997 по 2005 г.г – Начальник Избербашского узла электросвязи;

С 2009 по 2016 г.г – Начальник Городского центра жилищных субсидий Администрации г. Махачкалы;

С 2016 года на заслуженном отдыхе. Проживает в г. Махачкала.

Семья 
Сулейман Гаджиевич женат и  имеет двух сыновей: Рустам и Руслан. Также у Сулеймана Гаджиевича есть пятеро внуков.

Награды и звания 
Указом Президента РФ награждён орденами Почёта, Дружбы, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.
Указами Президиума Верховного Совета СССР награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За отличие в охране государственной границы СССР» и др.

Постановлением Руководства ДРА награждён орденами Красного Знамени,  «Звезда» II и III степени и медалью «От благодарного Афганского народа».

Отмечен Грамотами Президиума Верховного Совета СССР, Государственного Совета и Правительства РД.

Заслуженный работник муниципальной службы РД. Советник 1 класса.

Ссылки 
	Сулейманов Сулейман Гаджиевич
   Статья про г. Избербаш. Википедия. Раздел "Местное самоуправление".
   Книга "Народное Собрание РД (1995-2020), категория Депутаты НС РД 1 созыва Сулейманов С.Г.
	Общественная организация «Герои Дагестана» Сулейманов Сулейман Гаджиевич
	 Депутат НС РД Сулейманов С.Г Округ № 107. Первый созыв 1995-1999 г.г.
   Отец, Сулейманов Гаджи Шамхалович

Персоналии по алфавиту